Сменхкара Имирмеша (или Мермешаи) — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 1738—1735 годах до н. э. Представитель XIII династии (Второй переходный период).

Артефакты правления 

За именем Усеркара Хенджера в Туринском папирусе следует частично стёртое имя …кара Имирмеша. На месте древнего Таниса, в северо-восточной Дельте, во время раскопок были найдены две превосходные статуи, в рост более чем человеческий. На них вырезаны тронное — Сменхкара, «Украшающий дух бога солнца», — и личное — Имирмеша — имена. Имя Имирмеша (или как оно иногда читается Мермешаи) можно перевести как «Командующий войсками» или «Полководец». Данное слово часто употреблялось в качестве наименования соответствующей должности. Таким образом, этот царь вполне мог быть высокопоставленным военным, которого египтяне настолько хорошо знали в этой роли, что, заняв престол, он решил сделать наименование занимаемой им должности своим именем. Возможно, он был военным узурпатором, захватившим власть, опираясь на войско; но таких данных у нас нет.

В более поздние времена титулом Имирмеша называли себя и верховные жрецы Мендеса, города, расположенного в северо-восточной Дельте, недалеко от Таниса. Следовательно, царь также мог быть мендесским жрецом, захватившим трон. Однако в надписях на статуях он назван «возлюбленным Птахом», покровителем Мемфиса. Таким образом, изначально изваяния, вероятно, поставили в Мемфисе. Примечательно, что и Аакененра Апопи, царь гиксосов, и более поздний, на четыре столетия, фараон Рамсес II, оба приказали вырезать на этой статуе свои имена, как будто Имирмеша пользовался особой популярностью или даже культом. Возможно, что именно Рамсес II мог перевезти эти статуи из Мефиса в Танис. По крайней мере, известно, что он, стремясь украсить этот город, переместил туда ряд других изваяний.

Имена Сменхкара Имирмеша

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Фараоны по алфавиту
Фараоны XIII династии
Правители Африки XVIII века до н. э.